Salawat ist:

 die Pluralform von Salāt, Ritualgebet im Islam
Salawat (dulang), islamischer Gesangsstil in Sumatra, siehe Sahn Nuhasi
 Salawat (Stadt), russische Großstadt

ein Vorname:
 Salawat Julajew (1752–1800), baschkirischer Freiheitskämpfer